Əhmədbəyli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Əhmədbəyli – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Əhmədbəyli – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian